

Geografia 
 Hawaii, un dels estats dels Estats Units d'Amèrica
 Illes Hawaii, arxipèlag situat al Pacífic Nord
 Illa de Hawaii, la més gran de l'arxipèlag

Entreteniment 
 Hawaii (títol en català: Hawai), pel·lícula estatunidenca de 1966 dirigida per George Roy Hill

Vegeu també 
 Hawaii Five-O (pàgina de desambiguació)